Naked City steht für:

 Naked City (Band), eine US-amerikanische Band
 The Naked City, Originaltitel von Stadt ohne Maske, US-amerikanischer Film noir von Jules Dassin (1948)
 Naked City, Originaltitel von Gnadenlose Stadt,  US-amerikanische Krimiserie (1958 bis 1963), die auf dem oben genannten Film basiert
 Naked City – Justice with a Bullet, US-amerikanischer Kriminalfilm von Jeff Freilich (1998)